Opposition har flere betydninger:

 Opposition (astronomi) – to himmellegemer, som står i modsat retning på himlen.
 Opposition (politik) – det parlamentariske modstykke til den siddende regering.
 Opposition (skak) – en stilling indtaget af de to konger i skakspil.
 Opposition (doktordisputas) – en opponents indlæg ved forsvaret af en doktordisputats.